Криничное () — село, Меловский сельский совет, Балаклейский район, Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320284002. Население по переписи 2001 г. составляет 127 (60/67 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Криничное находится на берегу реки Северский Донец (), в 2-х км от с. Меловая.

Происхождение названия 
Происходит от  — колодец. На территории Украины находится 11 сел с названием Криничное. Кроме этого, много населённых пунктов Криница, Криничеватое, Кринички.

История 
В переписи 1732 года «новопоселённая слободка Криничная на полковой жалованной земле» записана за Балаклейским сотником Степаном Михайловичем Лесаневичем, число мужских душ — 204.

Во время Великой Отечественной войны село Криничное было полностью разрушено и отстроено после войны заново.

Экономика 
 Садово-огородное товарищество «Криниця».

Достопримечательности 
 Памятник — место боя советских воинов стрелковой роты Павлова Д.С. с фашистами, 1943 г.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Балаклейского района